Fog steht für:
 Bakersfield Fog, US-Sportverein
 Fiber Optical Gyro, einen Faserkreisel für die Schiff-, Luft- und Raumfahrt
 FreeOpenGhost-Server, ein Programm zum Verwalten und Kopieren von Computern

Fog ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Arne Fog Pedersen (1911–1984), dänischer Politiker  
 Bruun Juul Fog (1819–1896), dänischer lutherischer Bischof  
 Dan Fog (1919–2000), dänischer Musikverleger und -schriftsteller  
 Ian Marko Fog (* 1973), dänischer Handballspieler
 Mette Fog Pedersen (1919–2000), dänische Schriftstellerin  
 Mogens Fog (1906–1990), dänischer Widerstandskämpfer, kommunistischer Politiker
 Nina Fog (* 1980), österreichische Schauspielerin
 Peter Schønau Fog (* 1971), dänischer Filmregisseur

FoG steht für:
 Field of Glory, ein Tabletop-Regelsystem

FOG steht für:
 Flughafen Foggia (IATA-Code)

Siehe auch:
 The Fog – Nebel des Grauens
 Shadows and Fog, US-Filmkomödie von Woody Allen (1991)
 The Fog of War, US-Dokumentarfilm
 Um die Welt mit Willy Fog, Figur des Trickfilms
 Fogg
 Fogh
 Fok
 Fock

Abkürzung